Амелина — женский вариант фамилии .
 Амелина, Алла Леонидовна (род. 1952) — депутат Государственной Думы Первого созыва (1993—1995), зам. главного редактора газеты «Вечерний Ростов»
 Амелина, Лайма Леоновна (род. 1946) — советская спортсменка, мастер спорта международного класса по настольному теннису.
 Амелина, Яна Александровна (род. 1976) — российская журналистка.